Лобко — фамилия:

 Лобко, Валерий Дмитриевич (1951—2008) — фотограф.
 Лобко, Виктор Николаевич (род. 1945) — советский комсомольский и партийный деятель, российский политик.
 Лобко, Лев Львович (1838—1907) — Георгиевский кавалер; полковник; № 7965; 26 ноября 1848.
 Лобко, Маргарита — актриса.
 Лобко, Наталья Ивановна (род. 1975) — российский кинорежиссёр, сценарист.
 Лобко, Павел Львович (1838—1905) — генерал от инфантерии.
 Лобко, Семён Львович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8557; 26 ноября 1850.
 Лобко, София Андреевна (1919—1993) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Лобков
 Лобко-Лобановская